Sandness steht für:

 Sandness (Shetland), ein Distrikt der Shetlandinseln

Sandness ist der Familienname folgender Personen:

 Robert G. Sandness, US-amerikanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker